Szelezsény település Romániában
 Szelezsény település Szlovákiában
 Alsószelezsény, Szelezsény része, Szlovákia
 Felsőszelezsény, Szelezsény része, Szlovákia